Dominique Da Silva peut désigner :
 Dominique Da Silva, homme politique français ;
 Dominique Da Silva, footballeur mauritanien.